

Geografia

Austria 
 Kainbach bei Graz – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung

Niemcy 
 Kainbach – rzeka, dopływ Lachte

Inne 
 Kainbach – pałac

Zobacz też 
 Eder von Kainbach